Sannar – dawny sułtanat w Afryce
 Sannar – stan we współczesnym Sudanie
 Sannar – miasto i dystrykt we współczesnym Sudanie